Семён Субботин:
 Субботин, Семён Матвеевич (настоящая фамилия Сабсович; 1889—1948) — узбекский советский гигиенист, учёный-медик.
 Субботин, Семён Михайлович (1922—1985) — генерал-лейтенант, заместитель командующего войсками Краснознамённого Одесского военного округа.